Атила може да се отнася за:
 Атила (406 - 453) - прочут вожд на хуните
 Операция „Атила“ – Завземане на Северен Кипър от Турция през 1974 година
 „Атила“ – италианска опера от 1846 г.
 „Атила“ – български игрален филм от 1989 г.
 Атила Зафиров (1858 – 1922) – български генерал-майор